Заверталюк — українське прізвище.

  Заверталюк Яків Гаврилович — Герой Радянського Союзу
  Заверталюк Нінель Іванівна — доктор філологічних наук

Українські прізвища